Cäsarewitsch ( /Zessarewitsch, wiss. Transliteration ) steht für:
 Cäsarewitsch, Titel des Thronfolgers (Cäsarewna, seine Gemahlin), siehe Russisches Kaiserreich (1721–1917)
 Zessarewitsch, reichsrussisches Schlachtschiff 1. Klasse